V soubojích 10. ročníku 3. slovenské fotbalové ligy 2002/03 (3. nejvyšší soutěž) se utkalo několik desítek týmů rozdělených po čtyřech skupinách dvoukolovým systémem podzim – jaro.

Kompletní tabulka západní skupiny není známá.

Skupina Bratislava 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Mužstvu PŠC Pezinok byly v průběhu sezóny odebrány tři body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Új Szó 2002–2003

Externí odkazy 
 Konečné tabulky nižších slovenských soutěží 2002/03, library.hungaricana.hu 

2002/03
Fotbal na Slovensku v roce 2002
Fotbal na Slovensku v roce 2003